El término caminera grande puede referirse a:

 Caminera grande (G. isabellina), un nombre común de la especie de ave Geositta isabellina;

 Caminera grande (G. rufipennis), un nombre común de la especie de ave Geositta rufipennis.